Юнусова — женская форма мужской фамилии .
 Юнусова, Айслу Билаловна (род. 1951) — российский исламовед, специалист по вопросам истории религий, исламоведению.
 Юнусова, Гульсиной (1929—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Юнусова, Гульфия Азнагуловна (род. 1948) — башкирская поэтесса и переводчица, драматург, журналист.
 Юнусова, Лейла Ислам кызы (род. 1955) — азербайджанская правозащитница, историк.
 Юнусова, Патыш (1898—?) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Юнусова, Эльвира Ахтямовна (род. 1960) — театральная актриса, народная артистка Республики Башкортостан.